Manke ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Manke, deutscher Dirigent
 Marion Manke (* 1955), deutsche Volleyballspielerin
 Matthias Manke (* 1968), deutscher Archivar und Historiker
 Matthias Manke (Mediziner) (* 1974), deutscher Arzt und Buchautor
 Sabine Manke (* 1970), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Stephan Manke (* 1967), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Politiker (SPD)

Sonstiges:
 Mount Manke, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mancke
 Manker